Confédération des syndicats professionnels peut désigner :
Confédération des syndicats professionnels, un syndicat norvégien.